Морса́нкс () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 600 км на південний захід від Парижа, 95 км на південь від Бордо, 37 км на північний захід від Мон-де-Марсана.

Історія 

1 січня 2019 року Морсанкс, Аржузан, Гарросс i Сендер було об'єднано в новий муніципалітет Морсанкс-ла-Нувель.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1964 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 4256,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Морсанкс на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Морсанкс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ланди

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ланди